Финли има више значења:
 Финли (Вашингтон)
 Финли (Северна Дакота)